Карло Д’Арко (; 8 сентября 1799, Мантуя — 26 января 1872, там же) — итальянский , , живописец.

Биография

Аристократического происхождения. Представитель мантуанской линии баварского графского рода Арко. Отец граф Франческо д’Арко был писателем, а мать — графиня Амалия Санвитали из Пармы. Его семья переехала в Милан в 1816 году.

Сначала посвятил себя занятию живописью, позже перешел к изучению истории искусства. В 1824 году переехал в Рим, где продолжил обучение. К этому периоду относятся его первые исторические картины. Позже создавал полотна, иллюстрации и рисунки.

Первым сочинением в области истории искусства стала обширная, основанная на документальных данных, биография Джулио Романо (1838). 

Более заметное его сочинение «Delle arti e degli artifici di Mantova» (2 т., 1857—59), в котором автор рассматривает историю развития художественной жизни в Мантуе в средние века в связи с политическим положением города. Кроме работ по истории искусства, он написал историко-политическое сочинение «Della economia politica del municipio di Mantova à tempi in cui si reggeva a republica» (1812, 2-е изд. 1846) и «Studi intorno al municipio di Mantova» (3 т., 1871—72). Кроме того, издал целый ряд актов, как дополнение к истории Мантуи («Chronicon Mantuanum 1095—1299 etc.»).

В 1840 году стал членом Туринской академии наук.

Умер 26 января 1872 г. в звании подесты г. Мантуи.

Примечания

Ссылки 

Историки искусства
Члены Туринской академии наук
Художники Италии XIX века
Биографы
Персоналии:Мантуя
Графы Италии